

Особи 
 Жан Батіст Люллі (фр. Jean-Baptiste Lully, Джованні Баттіста Луллі, італ. Giovanni Battista Lulli; 28 листопада 1632 — 22 березня 1687) — французький композитор, скрипаль, танцюрист, диригент і педагог італійського походження; творець французької національної опери.

Люллі (Іжевськ) — мікрорайон міста Іжевська, столиці Удмуртії

Люллі — муніципалітет, департамент Верхня Савоя

Люлі — громада в кантоні Во
 Люлі — громада в кантоні Фрібур

Інше 
 8676 Люллі (8676 Lully) — астероїд головного поясу. Названо на честь Жан Батіста Люллі.